Павел Иванович Дударев (1913—1945) — красноармеец Рабоче-крестьянской Красной Армии, Герой Советского Союза (1944).

Биография 

Павел Дударев родился в 1913 году в Златоусте (ныне — Челябинская область) в рабочей семье. Рано остался без родителей, рос в детском доме, окончил семилетнюю школу. С 1940 году работал в совхозе в посёлке Новоенисейск Енисейского района Красноярского края. В октябре 1943 года Дударев был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. С декабря того же года — на фронтах Великой Отечественной войны. К марту 1944 года красноармеец Павел Дударев был разведчиком взвода пешей разведки 681-го стрелкового полка 133-й стрелковой дивизии 40-й армии 2-го Украинского фронта. Отличился во время форсирования Днестра.

24 марта 1944 года Дударев в составе разведывательной группы переправился через Днестр в районе села Василевка Сокирянского района Черновицкой области Украинской ССР. Группа ворвалась в расположение противника, но тут же была окружена. При помощи гранат и в рукопашной схватке Дударев уничтожил 19 солдат и офицеров противника, вырвавшись из окружения. 28 марта во время боёв на плацдарме у села Медвежа Бричанского района Молдавской ССР он принял активное участие в отражении восьми контратак противника. Совершил ряд ночных вылазок, только за период с 8 по 30 марта 1944 года захватив тридцать «языков».

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 13 сентября 1944 года за «образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм» красноармеец Павел Дударев был удостоен высокого звания Героя Советского Союза. Орден Ленина и медаль «Золотая Звезда» он получить не успел, так как 26 февраля 1945 года пропал без вести под польским городом Катовице.

Был также награждён двумя орденами Красной Звезды, орденом Славы 3-й степени, рядом медалей.

Решением сессии городского и районного Советов депутатов трудящихся №3 от 20.06.1969 присвоено звание почетного гражданина города Енисейска.

В честь Дударева названы улицы в Енисейске и Василевке.

Примечания

Литература 

 
 Ушаков А. П. Во имя Родины — Юж.-Урал. кн. изд-во, 2004.
 Гусар Ю. Розвідник з міста Єнісейська [про П. І. Дударєва] / Юхим Гусар // Ветеран Буковини. — 2013. — 22 травня. — С. 6.
 Джога І. Рядовий Дударев Павло Іванович. Розвідник взводу розвідки 681-го стрілецького полку 133-ї Смоленської стрілецької дивізії 50-го стрілецького корпусу / Іван Джога. Вони визволяли Буковину. — Чернівці: МВІЦ «Місто», 2006.- С. 191. — ISBN 966-8341-78-3.

Разведчики Великой Отечественной войны
Пропавшие без вести во время Великой Отечественной войны
Почётные граждане Енисейска